Керавнос:
 «Керавнос» — эсминец греческого флота.
 «Керавнос» — кипрский баскетбольный клуб.